Grażyna Staniszewska ist der Name folgender Personen:

 Grażyna Staniszewska (Schauspielerin) (1936–2018), polnische Schauspielerin
 Grażyna Staniszewska (Politikerin) (* 1949), polnische Politikerin